Mozu puede referirse a:
 Mozu, nombre en japonés del ave paseriforme alcaudón bucéfalo. 
 Kofungun de Mozu, grupo de kofun o túmulos en el área de Mozu, Sakai, prefectura de Osaka.
 Estación de Mozu (百舌鳥 駅, Mozu-eki), estación de ferrocarril de la Línea Hanwa en Sakai-ku, Sakai, Prefectura de Osaka.
 Mozu (película), película japonesa de suspense de 2015.
 Mozu (serie TV), serie policial japonesa de televisión de 2014.